De 2. Bundesliga 1983/84 was het tiende seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De kampioen en vicekampioen promoveerden meteen, de nummer drie kon via een eindronde met de nummer zestien uit de Bundesliga nog promoveren.

Eindstand

Topscorers

Play-offs

Statistieken

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1983/84 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 1983/84

Duits competitievoetbal 1983/84
Seizoen 1983/84